Кошуа () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кошуа, Антуан Кристоф (1755—1830) — французский военный деятель, бригадный генерал, шевалье.
 Кошуа, Иветт (1908—1999) — французский физик, известна своими работами по спектроскопии и оптике.